est une expression anglaise signifiant selon les cas « bourreau des cœurs » ou « tueuse ». Elle peut faire référence à :

Téléfilm 

 , téléfilm de Steven Schachter diffusé du 1995.

Cinéma 

 , film américain sorti en 1913 ;
 The Lady Killer, film américain avec Sam Hardy sorti en 1931 ;
 The Lady Killer, film hongkongais de Chu Mu sorti en 1977 ;
 , titre original de Le Tombeur, film américain de Roy Del Ruth sorti en 1933 ;
 , film américain de Terence H. Winkless sorti en 1996.

Musique 

 The Lady Killer, album de Cee Lo Green sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Bande dessinée 
 Lady Killer, comic book de Joëlle Jones publié en 2015.

Voir aussi